Красное Раздолье — название населенных пунктов в России:

 Красное Раздолье — посёлок в Локтевском районе Алтайского края, упразднён в 1985 г.
 Красное Раздолье — посёлок в Третьяковском районе Алтайского края.

См. также 
Раздолье